Apsines de Gadara — retórico romano do 
 Apsines (pai de Onésimo) — sofista romano do 
 Apsines (filho de Onésimo) — sofista romano do 

Desambiguações de antropônimos